Fairmount Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairmount Township (Illinois)
 Fairmount Township (Indiana)
 Fairmount Township (Butler County, Kansas)
 Fairmount Township (Leavenworth County, Kansas)
 Fairmount Township (North Dakota)
 Fairmount Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Fairmont Township